Soswa ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Flüsse und nach ihnen benannter anderer geographischer Objekte im östlichen Uralvorland bzw. Westsibirien in Russland:
 des linken Quellflusses der Tawda, siehe Soswa
 der Quellflüsse der Soswa, Große Soswa (russisch Bolschaja Soswa) und Kleine Soswa (Malaja Soswa)
 eines linken Nebenflusses des Ob, russisch Sewernaja Soswa, siehe Nördliche Soswa
 der Quellflüsse der Nördlichen Soswa, Große Soswa (Bolschaja Soswa) und Kleine Soswa (Malaja Soswa)
 eines rechten Nebenflusses der Nördlichen Soswa, russisch Malaja Soswa, siehe Kleine Soswa

 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Soswa, siehe Soswa (Swerdlowsk)
 eines Dorfes im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen, siehe Soswa (Chanten und Mansen)
 eines Dorfes in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Sewerouralsk, siehe Soswa (Swerdlowsk, Sewerouralsk)

 eines Sapowedniks (Naturschutzgebietes) im Einzugsbereich der Kleinen Soswa (Nebenfluss der Nördlichen Soswa), siehe Malaja Soswa Sapowednik

Die Bezeichnung tragen auch:
 der nördliche und verbreitetste Dialekt der mansischen Sprache, siehe Mansische Sprache#Dialekte
 der Asteroid (17543) Sosva